Valtéřov steht für die tschechischen Orte 
 Valtéřov (Kraslice), einem Stadtteil von Kraslice im Okres Sokolov
 Valtéřov (Benešov nad Černou)

Siehe auch:
Valtířov